Massingy ist der
Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Massingy (Côte-d’Or) im Département Côte-d'Or
 Massingy (Haute-Savoie) im Département Haute-Savoie
 Massingy-lès-Semur im Département Côte-d'Or
 Massingy-lès-Vitteaux im Département Côte-d'Or